Вро́на (, букв. «ворона») — польская фамилия и ряд топонимов.

Носители фамилии 
  (род. 1982) — польская спортсменка (прыжки с шестом).
 Врона, Александер (род. 1940) — польский хоккеист на траве.
  (род. 1982) — польский поп-певец.
  (род. 1940) — польский политик, депутат сейма в 1991—1997 годах.
 Иван Иванович Врона (1887—1970) — русский и советский искусствовед, критик и художник, ректор Киевского художественного института (1924—1930).
  (род. 1962) — польский спортсмен (велосипедист), участник Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.
  (род. 1955) — польский футболист.
  (род. 1966) — австралийский спортивный комментатор.
  (род. 1969) — польский журналист.
  (1973—2015) — польский искусствовед и режиссёр.
  (род. 1963) — американский бейсболист.
  (род. 1954) — польский лётчик.
  (род. 1951) — польский политик, глава администрации Ченстоховы в 1990—1995 и 2002—2009 годах, депутат сейма в 1997—2001 годах.
  (род. 1960) — польский тележурналист, публицист, DJ.
  (1926—2000) — американский скрипичный мастер.

См. также
  (1883—1963) — польский врач, публицист и политик, активист польского крестьянского движения, депутат сейма в 1922—1930 и 1945—1952 годах.
  (1891—1959) — польский юрист, военный и политик, воевода (губернатор) Поморского воеводства в 1928—1931 годах.

Топонимы 
  — сельский округ гмины Насельск Новодвурского повята Мазовецкого воеводства Польши.
  — сельский округ гмины Йонец Плоньского повята Мазовецкого воеводства.
  — сельский округ гмины Йонец Плоньского повята Мазовецкого воеводства.